Алексе́й Миха́йлович Его́ров:
 Егоров, Алексей Михайлович (1912—1995) — военный инженер, Герой Советского Союза.
 Егоров, Алексей Михайлович (род. 1943) — советский и российский биохимик.